August Friedrich Wilhelm Crome (1753-1833), économiste et statisticien allemand ;
 John Crome (1768-1821), peintre paysagiste, graveur et enseignant britannique ;
 John Berney Crome (1794-1842), son fils, peintre anglais ;
 Louise Crome (1978-), joueuse néo-zélandaise de squash ;
 Karla Crome (1989-), actrice anglaise ;
 Sam Crome (1993-), coureur cycliste australien.